Martinsdorf può riferirsi a:
 Martinsdorf – frazione del comune austriaco di Gaweinstal
 Martinsdorf (oggi Coroisânmărtin) – comune rumeno
 Martinsdorf (oggi Marcinowo) – frazione della città polacca di Gołdap